Haidberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Haidberg (Buch am Buchrain), Ortsteil der Gemeinde Buch am Buchrain, Landkreis Erding, Bayern
 Haidberg (Duggendorf), Ortsteil der Gemeinde Duggendorf, Landkreis Regensburg, Bayern
 Haidberg (Geiersthal), Ortsteil der Gemeinde Geiersthal, Landkreis Regen, Bayern
 Haidberg (Kraiburg am Inn), Ortsteil des Marktes Kraiburg am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Haidberg (Niederbergkirchen), Ortsteil der Gemeinde Niederbergkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Haidberg (Sankt Englmar), Ortsteil der Gemeinde Sankt Englmar, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Haidberg (Triftern), Ortsteil des Marktes Triftern, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Haidberg (Vilsbiburg), Ortsteil der Stadt Vilsbiburg, Landkreis Landshut, Bayern

 Haidberg (Gemeinde Bischofshofen), Ortschaft und Katastralgemeinde von Bischofshofen, Bezirk St. Johann im Pongau, Land Salzburg
 Haidberg (Gemeinde Munderfing), Ortschaft von Munderfing, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich

sowie:
 Haidberg (Zell), Bergrücken bei Zell im Fichtelgebirge
 Haidberg (Erlenstegener Forst), Berg im Erlenstegener Forst bei Heroldsberg
 Haidberg (Nordpfälzer Bergland), Berg (290,8 m) südöstlich von Bad Münster, Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz, im NSG Gans und Rheingrafenstein

Siehe auch:
 Heidberg